Nicolau I de Lorena, duc de Lorena 1470-1473
 Nicolau II de Lorena o Nicolau Francesc de Lorena, duc de Lorena i Bar 1634-1635
 Nicolau de Lorena, comte de Vaudémont i senyor i duc de Mercoeur, regent de Lorena i Bar 1552-1559